|}

Die Bahnstrecke Kamunting–Butterworth–Gurun in Malaysia ist eine der drei KTM-Komuter-Verbindungen der Bahngesellschaft der Malaiischen Staaten Keretapi Tanah Melayu. Ihre Eröffnung fand am 11. September 2015 nach dem zweigleisigen Ausbau und der Elektrifizierung der Strecke Ipoh-Padang Besar statt.

Die Züge verbinden Kamunting in Perak mit Gurun in Kedah sowie diese beiden Endbahnhöfe über eine Abzweigung mit Butterworth in Pulau Pinang.

Es gibt zwölf Züge pro Tag, sechs davon ab Kamunting und sechs ab Gurun alle drei Stunden von 5:00 bis 20:00 Uhr.

Streckenverlauf

Bahnhöfe 
Die Züge halten an allen elf Bahnhöfen der Strecke:

Weblinks 
 www.ktmb.com.my

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Malaysia)
Verkehr (Kedah)
Verkehr (Penang)
Verkehr (Perak)